Женская хоккейная бундеслига () — женский чемпионат Австрии по хоккею. Первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне 1998/1999. В нём приняли участие 4 клуба. Позже интерес к женскому хоккею в Австрии возрос и кол-во участников также выросло. В итоге, в 2009 году была создана лига ДЕБЛ 2, в которой играют клубы, не дотягивающие по уровню до Бундеслиги.

Список участников

Бундеслига

ДЕБЛ 2

Список чемпионов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Раздел DEBL

Хоккейные лиги Австрии
Чемпионаты Австрии